Gira est un patronyme porté notamment par :

 Camille Gira (1958-2018), homme politique luxembourgeois ;
 Dennis Gira (1943-), théologien, chercheur et écrivain français ;
 Michael Gira (1954-), musicien et un romancier américain.